

Кільхберг — громада в кантоні Базель-Ланд
 Кільхберг — громада в кантоні Цюрих